Sveti Maksimilijan je lahko:
 Sveti Maksimilijan Celjski
 Sveti Maksimilijan Puljski
 Sveti Maksimilijan Kolbe